Сен-Бозей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Сен-Бозей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна